Turay ist der Familienname folgender Personen:

 Aminata Turay (* 1970), sierra-leonische Handballspielerin
 Ibrahim Turay (* 1993), sierra-leonischer Leichtathlet
 József Turay (1905–1963), ungarischer Fußballspieler
 Mohamed Buya Turay (* 1995), sierra-leonischer Fußballspieler
 Sanusi Turay (* 1968), sierra-leonischer Leichtathlet